Ве́рбна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вербна вулиця — вулиця в місті Бровари Київської області.
 Вербна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Вербна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Вербна вулиця — вулиця в місті Суми.

Вулиці